Jämställdhetsombudsmannen kan syfta på:

 Jämställdhetsombudsmannen (Sverige), svensk statlig myndighet 1980–2009
 Jämställdhetsombudsmannen (Finland), finländsk statlig myndighet inrättad 1987